

Film 
 The Novice – cortometraggio muto del 1911 diretto da Francis Boggs
 The Novice – film del 2006 diretto da Murray Robinson
 The Novice - film del 2021 diretto da Lauren Hadaway

Letteratura 
 La scuola dei maghi (The Novice) – romanzo fantasy di Trudi Canavan del 2002